Georgschacht steht für:

 Georgschacht (Falkenau), ehemaliges Braunkohlenbergwerk bei Falkenau an der Eger (heute: Sokolov) in Nordwestböhmen
 Georgschacht (Niederhermsdorf), Steinkohlengrube bei Niederhermsdorf in Sachsen

 Georgschacht (Oesede), ehemaliges Steinkohlenbergwerk bei Oesede in Niedersachsen
 Zeche Georgschacht bzw. Georgschacht (Stadthagen), ehemaliges Steinkohlenbergwerk bei Stadthagen in Niedersachsen

Siehe auch:

 Georg Schacht